Alberoni kan syfta på:

 Alberoni, ett italienskt efternamn

Geografi

Italien 

 Alberoni (ort i Italien, Provincia di Venezia), Veneto, 
 Alberoni (ort i Italien, Provincia di Verona), Veneto, 

Robotskapade Italienförgreningar